Ленінград (гурт)
 Ленінград (протичовновий крейсер)

-ський
 Ленінградський рок-клуб
 Ленінградський район (Київ)
 Ленінградський кодекс
...

-ська
 Ленінградська АЕС
 Ленінградська АЕС-2
 Ленінградська (станиця)
...